Георгий VII:
 Георгий VII (1366—1407) — царь Грузии (1393—1407).
 Георгий VII (ум.1720) — царь Имеретии (1707—1711, 1712—1713, 1713—1716, 1719—1720).

См. также 
 Георгий VI
 Георгий VIII (значения)